Raatokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raatokari (ö i Tammerfors), Birkaland, 
 Raatokari (ö i Södra Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar